Balduino I es un título que puede referirse a:

 Balduino I de Jerusalén o de Boulogne (†1118), líder de la Primera Cruzada.
 Balduino I de Constantinopla (1172-1205), noveno conde de Flandes y primer emperador latino de Constantinopla.
 Balduino I de Bélgica (1930-1993), rey del país de Bélgica.

ru:Балдуин I